Tamás Lencsés (né le  à Dunaújváros en Hongrie) est un joueur hongrois de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Lencsés est un joueur hongrois qui passa presque toute sa carrière en Hongrie. Il a signé au cours de l'été 2007 un contrat pour rejoindre les Condors de Bakersfield de l'ECHL. Après seulement quatre parties à son actif avec les Condors, il est remercié. Il trouva un poste avec les Ice Bats d'Austin dans la Ligue centrale de hockey.

Il fit aussi partie de l'Équipe Hongrie qui remporta une médaille de bronze au Championnat du monde de hockey sur glace dans la division 1 (Groupe A) en 2005.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Dunaferr S.E. ||Borsodi Liga ||13 ||0 ||0 ||0 ||2 || || || || || 
|- 
|rowspan="2"|1999-2000 ||Dunaferr S.E. ||Interliga ||28 ||0 ||0 ||0 ||8 || || || || || 
|- 
|Dunaferr S.E. ||Borsodi Liga ||19 ||1 ||2 ||3 ||18 || || || || ||
|-
|rowspan="2"|2000-2001 ||Dunaferr S.E. ||Interliga||16 ||0 ||0 ||0 ||4 || || || || || 
|- 
|Dunaferr S.E. ||Borsodi Liga ||15 ||1 ||2 ||3 ||4 || || || || ||
|-
|rowspan="2"|2001-2002 ||Dunaferr S.E. ||Interliga||16 ||1 ||0 ||1 ||31 || || || || || 
|- 
|Dunaferr S.E. ||Borsodi Liga ||8 ||1 ||0 ||1 ||10 || || || || ||
|-
|2002-2003 ||Dunaferr S.E. ||Interliga||10 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || ||
|- 
|rowspan="2"|2003-2004 ||Dunaújváros AC ||Interliga ||18 ||1 ||0 ||1 ||0 || || || || || 
|-
|Dunaújváros AC ||Borsodi Liga ||19 ||4 ||5 ||9 ||20 || || || || ||
|- 
|rowspan="2"|2004-2005 ||Dunaújváros AC ||Interliga ||16 ||1 ||1 ||2 ||14 || || || || || 
|- 
|Dunaújváros AC ||Borsodi Liga ||15 ||0 ||6 ||6 ||8 || || || || ||
|- 
|2005-2006 ||Dunaújváros AC ||Interliga ||13 ||2 ||1 ||3 ||8 || || || || || 
|- 
|2006-2007 ||Dunaújvárosi Acél Bikák ||Borsodi Liga ||40 ||4 ||7 ||11 || || || || || ||
|-
|2007-2008 ||Condors de Bakersfield ||ECHL ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 || || || || ||
|- 
|2007-2008 ||Ice Bats d'Austin ||LCH ||10 ||0 ||1 ||1 ||8 || || || || ||
|-
|2007-2008 ||Dunaújvárosi Acél Bikák ||Borsodi Liga ||12 ||1 ||0 ||1 ||10 ||7 ||0 ||0 ||0 ||24
|- 
|2008-2009 ||Budapest Stars|| OB I. Bajnokság || 26|| 2|| 5|| 7|| 70|| 9|| 1|| 4|| 5|| 14
|-
|2009-2010 || Dunaújvárosi Acél Bikák || OB I. Bajnokság || 26|| 0|| 5|| 5|| 30|| 23|| 1|| 4|| 5|| 38
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || Dunaújvárosi Acél Bikák || OB I. Bajnokság || 15|| 1|| 1|| 2|| 22|| 9|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
| Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga|| 28|| 2|| 7|| 9|| 36|| 10|| 0|| 2|| 2|| 16
|-
|rowspan="3"|2011-2012 || Dunaújvárosi Acél Bikák || OB I. Bajnokság || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga|| 25|| 0|| 7|| 7|| 49|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| Dunaújvárosi Acél Bikák || Nationalliga|| 24|| 2|| 7|| 9|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || Ferencváros TC || MOL Liga || 48|| 7|| 8|| 15|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Ferencváros TC || MOL Liga || 48|| 4|| 12|| 16|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014||Red Devils de Canterbury||NZIHL||14||5||8||13||34||2||1||1||2||4
|-
|2014-2015 || Ferencváros TC || MOL Liga || 42 || 2 || 6 || 8 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 45 || 1 || 7 || 8 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Tisza Volán Szeged || Serbie || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 38 || 1 || 2 || 3 || || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Dunaújvárosi Acél Bikák || Erste Liga || 38 || 1 || 7 || 8 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Dunaújvárosi Acél Bikák || Erste Liga || 49 || 2 || 5 || 7 ||2 || - || - || - || - || -

|1999|| Hongrie -20 ans ||CM -20 ans B ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||Relégation
|-
|2004|| ||CM d1 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 || du Groupe A
|-
|2005|| Hongrie ||CM d1 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 || du Groupe A
|-
|2006|| Hongrie ||CM d1 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 || du Groupe A

Équipes d'étoiles et Trophées

2005 : remporte la médaille de bronze avec l'Équipe Hongrie au Championnat du monde de hockey sur glace (Division 1, Groupe A).

Roller in line hockey

Statistiques internationales 

|2003 ||CM  
|6||3||8||11||3 || de la division 1
|-
|2004 ||CM 
|5||3||6||9||3 || de la division 1
|-
|2006 ||CM 
|7||4||4||8||6 || de la division 1
|-
|2007 ||CM 
|6||4||8||12||9 || de la division 1
|-
|2008 ||CM 
| 5|| 0|| 5|| 5|| 3|| de la division 1
|-
|2009 ||CM 
| 6|| 1|| 3|| 4|| 13.0||de la division 1
|-
|2010 ||CM 
| 6|| 7|| 8|| 15|| 3|| de la division 1

Notes et références 

Naissance en novembre 1979
Naissance à Dunaújváros
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Ice Bats d'Austin
Défenseur de hockey sur glace